Husmann ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Husmann (Maler) (Friedrich Husmann; 1896–1982), deutscher Maler
 Heinrich Husmann (1908–1983), deutscher Musikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Jana Husmann (* 1973), deutsche Kulturwissenschaftlerin
 Johann Philipp Husmann († 1651), deutscher Oberst
 Kurt Husmann (1927–2017), deutscher Jurist und Richter
 Manfred Husmann (* 1943), deutscher Richter
 Martin Husmann (* 1967), deutscher Fernseh- und Filmproduzent
 Mathias Husmann (* 1948), deutscher Dirigent und Komponist
 Max Husmann (1888–1965), Schweizer Pädagoge
 Philipp Jakob Husmann von Namedy († 1611), deutscher Geistlicher, Domherr in Münster und Trier
 Ralf Husmann (* 1964), deutscher Kabarettist, Fernsehproduzent und Schriftsteller
 Richard Husmann (1922–1987), tschechischer Schriftsteller
 Wilhelm Husmann (1900–1979), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Hußmann
 Husemann